Johannes Fritze ist der Name folgender Personen:

* Johannes Fritze (1480–1540), deutscher lutherischer Prediger, siehe Johannes Fritzhans
 Johannes Fritze (Politiker) (1888–1960), deutscher Politiker (FDP)